Витто () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Монбар. Население кантона на 2006 год составляло 3272 человека.

Код INSEE кантона — 2137. Всего в кантон Витто входят 28 коммун, из них главной коммуной является Витто.

Коммуны кантона 

 Арне-су-Витто — население 128 чел.
 Авон — население 73 чел.
 Бёризо — население 114 чел.
 Буссе — население 32 чел.
 Брен — население 24 чел.
 Шанрено — население 32 чел.
 Шарни — население 31 чел.
 Шеванне — население 49 чел.
 Дампьер-ан-Монтань — население 72 чел.
 Жиссе-ле-Вьей — население 106 чел.
 Марселлуа — население 26 чел.
 Марсийи-э-Драси — население 92 чел.
 Массенжи-ле-Витто — население 84 чел.
 Посанж — население 58 чел.
 Сафр — население 118 чел.
 Сент-Коломб — население 67 чел.
 Сент-Элье — население 37 чел.
 Сен-Мемен — население 122 чел.
 Сен-Тибо — население 141 чел.
 Суссе-сюр-Брион — население 125 чел.
 Торе-су-Шарни — население 180 чел.
 Юнсе-ле-Фран — население 49 чел.
 Велоньи — население 36 чел.
 Вевр — население 27 чел.
 Вильберни — население 81 чел.
 Вильферри — население 29 чел.
 Вилли-ан-Осуа — население 239 чел.
 Витто — население 1100 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор